Arro puede referirse a:

  Arro, municipio de 
 Carrasquechoquis (zulanga).
  Arroz, comununa de uxusuqjs (grangarancia).